Окла́н — село в Пенжинском районе Камчатского края России. Находится на межселенной территории района; до 2011 года образовывало сельское поселение Село Оклан.

География 
Расположено в 35 км к северо-востоку от села Каменского на одной из проток реки Оклан. Транспортное обслуживание Оклана осуществляется личным транспортом жителей: в летний период по реке, в зимний вездеходами. Регулярное сообщение отсутствует.

История 
Основано в 1953 году как посёлок оленеводческого совхоза, в котором поселились 21 эвенская семья и 8 корякских семей.

Население 

Население села Оклан составляет около 60 человек, из которых постоянно в поселке проживает около 30-40 человек. 61,2 % — эвены. 25,4 % — коряки. 14,4 % — славяне.

В течение постсоветского периода население села сократилось в 3 раза. Сокращение было связано с оттоком жителей в районный центр по причине ликвидации отделения оленеводческого хозяйства и естественной убылью.

Инфраструктура 
Жилой фонд села состоит из 20 жилых 2-4-квартирных домов общей площадью 1060 м². Жилые дома построены в 1980—1992 гг. и их износ приближается к 100 %.

Жилая застройка представляет собой фрагменты стихийно сгруппированных индивидуальных домов с приусадебными участками.

Экономика 
Экономика села носит натуральный характер. Занятость присутствует только в сфере управления и услуг. Работодателем является начальная школа, детский сад, администрация, ДЭС и отделении связи.

Электроснабжение от дизельной электростанции. Водоснабжение от поверхностных источников, теплоснабжение — печное. Централизованное теплоснабжение и канализация отсутствуют.

Услуги в сфере здравоохранения на территории с. Оклан предоставляет фельдшерско-акушерский пункт, аптека отсутствует.

Культура 

Сфера образования в с. Оклан представлена дошкольным учреждением (детский сад «Тополёк») и учреждением начального образования «Окланская начальная школа». Из-за аварийного состояния профильного здания детский сад с. Оклан был размещен в здании школы. В 2009 году в сельском поселении не осталось детей школьного возраста, начальная школа временно закрылась.

В целях сохранения и возрождения традиционной национальной культуры в 2006 году в результате реорганизации 2-х структур — районной АКБ и СДК с. Оклан, создан районный этнический центр «Дорова». Центр расположен в бывшем здании СДК с. Оклан. Штатная численность составляет 7 ед. Мастера-умельцы работают по нескольким направлениям: выделка шкурного сырья, изготовление национальной одежды, изготовление передвижного национального транспорта (нарта, сани, каюк), сувенирная продукция. Наряду с основной деятельностью, на базе центра проводятся традиционные обрядовые праздники и основные календарные праздники.

Примечания 

Населённые пункты Пенжинского района
Межселенные территории
Сельские поселения, упразднённые в 2011 году
Упразднённые сельские поселения Камчатского края
Упразднённые муниципальные образования Пенжинского района